Паме́ла Бо́уэн () — американская .

Биография 
Памела Боуэн родилась в Далласе (штат Техас, США) в семье шотландского, валлийского и чокто-индейского происхождения, а выросла в маленьком городке с населением в 600 человек. Была чирлидером у Cowboys. Памела Боуэн дружит с Рэем Лиоттой и училась в том же актёрском классе Гарри Мастрожеге, что и Рэй с Джошем Тэйлором 4 года.

Сыграла более чем в 45-ти фильмах и телесериалах. Рассматривалась на роль Саманты Джонс в телесериал «Секс в большом городе» (1998), которую в итоге получила Ким Кэттролл.

В 1992—2001 годы Памела была замужем за вокалистом рок-группы «Kiss» Полом Стэнли. У бывших супругов есть сын — Эван Шейн Стэнли (род. 06.06.1994).

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США